Al Sadd kan henvise til flere emner:

Al Sadd (Qatar) - en by i Qatar
Al Saad SC - en håndboldklub i byen Al Sadd
Al Saad Stadium - et stadion i Al Sadd